El Bosc Comunal d'Espirà de l'Aglí (en francès, oficialment, Forêt Communale d'Espira-De-L'Agly) és un bosc de domini públic del terme comunal d'Espirà de l'Aglí, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord.

El bosc, que ocupa 2,01 km², està situat al nord-oest de la comuna, dividit en quatre sectors propers, però que no constitueixen una unitat territorial.

El bosc està sotmès a una explotació gestionada per la comuna d'Espirà de l'Aglí. Té el codi identificador de l'ONF (Office National des Forêts) F16300X.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 Pàgina web del Bosc comunal
 Una altra pàgina web, amb mapa esquemàtic del bosc

Espira de l'Agli
Espirà de l'Aglí